Název Březový vrch nese více vrcholů:

 Březový vrch (Brdy) (785,5 m) – vrch ve Středních Brdech, severně od Nepomuku v okrese Příbram
 Březový vrch (Český les) (624,7 m) – vrch v Přimdském lese, západně od Rozvadova v okrese Tachov
 Březový vrch (Kaznějovská pahorkatina) (506,3 m) – vrch v Kaznějovské pahorkatině, severovýchodně od Klenovic v okrese Plzeň-sever
 Březový vrch (Stříbrská pahorkatina) (476,0 m) – vrch v Stříbrské pahorkatině, západně od Pernarce v okrese Plzeň-sever
 Březový vrch (Švihovská vrchovina) (391,2 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Lhoty, v okrese Plzeň-jih

 Březový vrch (402 m) – vrchol v obci Kostomlaty pod Milešovkou v okrese Teplice
 Březový vrch (466 m) – vrchol v obci Mníšek v okrese Liberec
 Březový vrch (543 m) – vrchol v obci Krasov v okrese Bruntál
 Březový vrch (558 m) – vrchol v obci Jakartovice v okrese Opava
 Březový vrch (571 m) – vrchol v obci Únice v okrese Strakonice
 Březový vrch (651 m) – vrchol v obci Jindřichovice v okrese Sokolov
 Březový vrch (668 m) – vrchol v obci Děpoltovice v okrese Karlovy Vary
 Březový vrch (685 m) – vrchol v obci Herálec v okrese Žďár nad Sázavou
 Březový vrch (705 m) – vrchol v obci Nový Malín v okrese Šumperk
 Březový vrch (743 m) – vrchol v obci Meziměstí v okrese Náchod

Podobné názvy 
 Březový kopec (743 m) – severně od Vižňova v okrese Náchod
 Březina
 Březák (Benešovská pahorkatina) (533 m)